Litton (Derbyshire), een plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
 Litton (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
 Litton (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset